Anestiadi este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nicolae Anestiadi (1916–1968), chirurg și profesor universitar sovietic moldovean.
 Vasile Anestiadi (1928–2014), specialist moldovean în domeniul morfologiei.
 Zinaida Anestiadi (1938–2017), endocrinologă moldoveană.

Vezi și
Anestiade